Филинская — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Филинская — деревня в Вельском районе.
 Филинская — посёлок в Коношском районе.
 Филинская — деревня в Красноборском районе.
 Филинская — деревня в Устьянском районе.

Вологодская область 
 Филинская — деревня в Верховажском сельском поселении Верховажского района.
 Филинская — деревня в Терменгском сельском поселении Верховажского района.
 Филинская — деревня в Двиницком сельском поселении Сямженского района.
 Филинская — деревня в Житьёвском сельском поселении Сямженского района.
 Филинская — деревня в Медведевском сельском поселении Тотемского района.
 Филинская — деревня в Мосеевском сельском поселении Тотемского района.

Владимирская область
 Филинская — деревня в Березниковском сельском поселении Собинского района.

Ивановская область 
 Филинская — деревня в Кинешемском районе.
 Филинская — деревня в Лухском районе.

Московская область 
 Филинская — деревня в Шатурском районе.